Aminata Doucouré (née le 12 janvier 1994), handballeuse malienne
Aminata Doucouré (née le 3 avril 1994), footballeuse malienne